Voici la conjugaison du verbe  (« délier ») à la voix active. C’est le modèle des verbes thématiques au radical terminé par  et .

Indicatif

Impératif

Le statique est une forme périphrastique composée du participe statique actif et de l’impératif imperfectif du verbe εἶναι« être ».

Subjonctif

Optatif
Rappel : outre la  du singulier empruntée à la conjugaison athématique (μι), les autres désinences sont secondaires. L’aoriste possède plusieurs formes possibles.

Infinitif

Participe

Retour à Conjugaisons du grec ancien (tableaux).

Conjugaison du grec ancien